Климат Ульяновской области умеренно континентальный. Средняя температура января около −13 градусов, июля — +19 градусов в северной части, +20 градусов — на юге. —40 градусов — максимальная температура января. +39 градусов — максимальная температура июля. Распределение осадков происходит неравномерно: на севере-западе — 500 мм, на юге области — 350 мм.. Самый влажный район области — Сурский, там выпадает около 500 мм осадков в год, самый сухой — Радищевский, с нормой в 350 мм.

Высота полуденного Солнца над горизонтом в Ульяновске в дни равноденствия составляет 36°. 22 июня Солнце в Ульяновске поднимается до 59°30'. В день зимнего солнцестояния, в 12 часов дня по местному времени Солнце в Ульяновске будет находиться 12°30'. Циклоны приходят в Ульяновскую область чаще с запада и северо-запада.

Большая часть осадков выпадает с апреля по октябрь. Около 30 % осадков приходится на ноябрь-март. Наиболее засушливыми были 1959, 1972,1978 и 2010 годы. В 1953, 1958, 1962,1967,1970,1973, 1976 годах выпадало более 500 мм осадков.

Примечания 

География Ульяновской области
Ульяновская область